Pernell est un prénom masculin, notamment porté par :
Pernell Roberts (1928-2010), un acteur américain ;
Pernell Whitaker (né en 1964), un boxeur américain ;
Pernell Karl Subban (né en 1989), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Homonymie de prénom
Prénom masculin